Andorra kan syfta på:

FC Andorra – en fotbollsklubb i Andorra la Vella
 Andorra CF – en fotbollsklubb i kommunen Andorra i Provincia de Teruel
 Andorra (musikalbum) – ett musikalbum från 2007 av Caribou
 Andorra (skådespel) – en pjäs från 1961 av Max Frisch

Geografi

Andorra 

 Andorra, självständig stat i Europa, 
 Andorra la Vella – huvudstad i Andorra

Spanien 

 Andorra (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Andorra (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel,